Кубок Туреччини з футболу 2017–2018 — 56-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вперше здобув «Акхісар Беледієспор».

Календар

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/12 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/13 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/12 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/13 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/14 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/12 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/13 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/14 грудня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 грудня 2017/16 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 грудня 2017/18 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 грудня 2017/16 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 грудня 2017/17 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 грудня 2017/18 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 грудня 2017/17 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/6 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/7 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/18 квітня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 березня/19 квітня 2018

|}
* - матч-відповідь Фенербахче та Бешікташа був зупинений після влучання в голову головному тренеру гостей Шенолу Гюнешу предмета, кинутого вболівальниками суперників. Турецька футбольна федерація постановила дограти залишок матчу без глядачів. Бешікташа у знак протесту з рішенням відмовився виходити на догравання, і їм була зарахована технічна поразка. До фіналу пройшов Фенербахче.

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2017—2018 
Туреччина
Туреччина
2017 у турецькому спорті
2018 у турецькому спорті